North Washington (Colorado), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 North Washington (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.